Tagetes erecta espècie del gènere Tagetes, varietat de clavell de moro
 Tagetes patula espècie del gènere Tagetes, varietat de clavell de moro